Das ABN AMRO World Tennis Tournament 2020 war ein Tennisturnier, welches vom 10. bis 16. Februar in Rotterdam stattfand. Es war Teil der ATP Tour 2020 und wurde in der Halle auf Hartplatz ausgetragen. In derselben Woche wurden in New York City die New York Open und in Buenos Aires die Argentina Open gespielt. Beide gehörten zur Kategorie der ATP Tour 250, während das Turnier in Rotterdam zur höher dotierten Kategorie ATP Tour 500 zählte.

Gaël Monfils war Titelverteidiger im Einzel und konnte seinen Vorjahreserfolg wiederholen. Im Doppel waren Jérémy Chardy und Henri Kontinen im Vorjahr siegreich.

Das Teilnehmerfeld der Einzelkonkurrenz bestand aus 32 Spielern, jenes der Doppelkonkurrenz aus 16 Paaren. Das Gesamtpreisgeld betrug 2.013.855 Euro; die gesamten finanziellen Verbindlichkeiten lagen bei 2.155.295 Euro.

Qualifikation 
Die Qualifikation fand vom 8. bis 9. Februar 2020 statt. Ausgespielt wurden vier Qualifikantenplätze im Einzel sowie ein Platz im Doppel, die zur Teilnahme am Hauptfeld des Turniers berechtigten.

Folgende Spieler hatten die Qualifikation überstanden und spielten im Hauptfeld des Turniers:

Preisgelder und Weltranglistenpunkte 
Es wurden die folgenden Preisgelder und Weltranglistenpunkte für das Erreichen der jeweiligen Runde ausgezahlt bzw. gutgeschrieben. Spieler, die über die Qualifikation ins Hauptfeld einzogen, erhielten die angegebenen Qualifikationspunkte zusätzlich zu denen für das Erreichen der jeweiligen Runde. Ansonsten sind die Beträge nicht kumulativ zu verstehen. Preisgelder für den Doppelwettbewerb gelten pro Team.

Einzel

Setzliste

Ergebnisse

Doppel

Setzliste

Ergebnisse

Weblinks und Quellen 
 Offizielle Homepage des Turniers
  (PDF; 117 kB)
  (PDF; 110 kB)
  (PDF; 107 kB)
  (PDF; 97 kB)

ATP Tour 2020
Tennisturnier in Rotterdam